С момента основания чемпионата мира по ралли в 1973 году победителями этапов становились 80 пилотов из 17 стран. Рекордсменом, также как и по чемпионским титулам, является француз Себастьен Лёб с 80 победами (также ему принадлежит рекорд по победам подряд - шесть). Вторым идет его соотечественник Себастьен Ожье (55), а третьим - Маркус Гронхольм (30).   

Рекордом по наибольшему прошедшему времени между первой и последней победой также обладает Себастьен Лёб - 19 лет, 4 месяца и 29 дней. Наибольшее расстояние между двумя победами у Шекхара Мехты (5 лет, 11 месяцев и 24 дня). Самым молодым победителем является Калле Рованперя (20 лет 289 дней), а самым возрастным - Себастьен Лёб (47 лет 332 дня). Яри-Матти Латвала является обладателем наибольшего количества побед (18), не являясь при этом чемпионом мира. Француженка Мишель Мутон является единственной женщиной, которая побеждала в мировом первенстве по ралли.  

По количеству завоеванных подиумов на первом месте также идет Себастьен Лёб - 120 (на данный момент он единственный пилот, который имеет более ста подиумов за карьеру). Наиболее приблизился к нему испанец Карлос Сайнс (97), на третьем месте - Ожье (94). Микко Хирвонен является обладателем наибольшего количества призовых мест (69), не являясь чемпионом мира.

Победители
Данные на момент окончания Ралли Японии 2022

Наибольшее количество побед в сезоне
Актуально на момент окончания Ралли Японии 2022 (627-ой этап чемпионата мира) 

* Сезон продолжается.

Победители по странам

По производителям

Самые молодые и возрастные победители

Победители юбилейных этапов

Призёры 
Пилоты, у которых не менее 5 подиумов

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по ралли 
 Результаты всех этапов чемпионата мира по ралли на ewrc-results.com 
 Турнирные таблицы чемпионата мира по ралли на juwra.com 

WRC